Monts, sinònim de massís, secció de l'escorça terrestre, que està demarcada per falles o fissures, en àrees rocoses, o en materials sòlids
 Monts, sinònim de serralada, sistema muntanyós format per un conjunt de serres que manté una determinada alineació estructural i morfològica, més llarg que ample
 Monts (Alta Garona), municipi del departament francès de l'Alta Garona (regió d'Occitània, França)
 Mònts (Erau), poble occità del Llenguadoc a la part septentrional del departament de l'Erau (regió d'Occitània, França)
 Monts (Gard), municipi al departament del Gard  (regió d'Occitània)
 Monts (Indre i Loira), municipi al departament de l'Indre i Loira  (regió de Centre - Val del Loira, França)
 Monts (Oise), municipi al departament d'Oise  (regió dels Alts de França)
 Monts-en-Bessin, municipi al departament del Pas de Calais  (Alts de França)
 Monts-sur-Guesnes, municipi al departament de la Viena  (regió de Nova Aquitània, França)
 Monts-en-Ternois, municipi al departament del Pas de Calais  (Alts de França)
 Cantó de Monts-sur-Guesnes, cantó al districte de Châtellerault del departament de la Viena (Nova Aquitània)
 Saint-Germain-et-Mons, municipi al departament de la Dordonya  (Nova Aquitània)
 Trois-Monts, municipi al departament de Calvados  (regió de Normandia, França)